Хи́еталахти () — финская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Хиеталахти, Веса (род. 1969) — финский биатлонист.
  (род. 1964) — финский актёр.

Топонимы 
  — район города Вааса.
  — микрорайон города Хельсинки.